Ilie Iordache (Bucareste, 23 de março de 1985) é um futebolista profissional romeno, meia-atacante, milita no CS Pandurii Târgu Jiu.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Roménia
Futebolistas do AEK FC